Astronomija:

Messier 42, emisijska maglica u zviježđu Orion

Automobili

BMW M42, klipni motor za automobile

Vojska

M42 Prašinar - samohodni Američki protuavionski top
M42 (plinska maska) - Američka plinska maska
M/42 bicikli - Švedski vojni bicikli
M1942 (M42) - Sovjetski protutenkovski top s 45 mm kalibra
M42 Stahlhelm - Njemačka kaciga iz Drugog svjetskog rata